Kamal ist

 ein männlicher Vorname und Familienname, siehe Kamal
 ein New-Age-Musiker, siehe Kamal (Musiker)
 ein Navigationsgerät aus der Astronomie, siehe Kamal (Astronomie)

Siehe auch:
 Kamall